Талгат Маратович Мусабаев (; род. 8 июня 1978, , Казахская ССР) — казахстанский  (баритон), ведущий солист театра «Астана Опера», Заслуженный деятель Казахстана (2009); Кавалер ордена «Құрмет», заведующий кафедрой «Вокальное искусство» Казахского национального университета искусств, профессор (2022)

Биография 
Родился 1978 года в Алма-Ате.

В 2002 году окончил музыкальный факультет Казахской государственной консерватории им. Курмангазы по специальности «сольное пение» в класс педагога-профессора, заслуженного артиста Казахстана Шахимардана Абилова.

Проходил стажировку в Италии: г. Йези, Милане (Академия «La Scala»), Болонье (Академия театра Comunlae).

Трудовую деятельность начал в 2001 году солистом оперы Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая

С 2004 по 2007 годы — преподаватель кафедры «Сольное пение» Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

С 2007 по 2013 годы — солист оперы Казахского национального театра оперы и балета им. Куляш Байсеитовой в г. Астане.

С 2013 года по настоящее время — ведущий солист оперы Государственного театра оперы и балета «Astana Opera»

Много выступал с гастрольными концертами:

В рамках Дней Республики Казахстан в России выступил на сцене Большого театра России, в партии Онегина, в опере П. Чайковского «Евгений Онегин» (Москва, 2003).

В 2004 году вместе с Казахским Государственным академическим оркестром народных инструментов им. Курмангазы и камерным оркестром «Академия солистов» проводит гастрольное турне по городам Италии: Рим, Генуя, Флоренция, Сиракузы и др.

Выступает с концертами в США, на одних из самых престижных сценах мира: Карнеги-холл (г. Нью-Йорк) и Кеннеди Центр (г. Вашингтон), с программой «Песни и мелодии Казахстана» (2005) и др.

Творчество 
Оперный репертуар:

 Абай («Абай» А. Жубанова, Л. Хамиди)
 Капан («Ер-Таргын» Е. Брусиловского)
 Онегин («Евгений Онегин» П. И. Чайковского)
 Князь Елецкий («Пиковая Дама» П. И. Чайковского)
 Роберт («Иоланта» П. И. Чайковского)
 Эскамильо («Кармен» Ж. Бизе)
 Жермон («Травиата» Дж. Верди)
 Граф ди Луна («Трубадур» Дж. Верди)
 Амонасро («Аида» Дж. Верди)
 Эцио («Аттила» Дж. Верди)
 Марсель («Богема» Дж. Пуччини)
 Шарплес («Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини)
 Альберт («Вертер» Ж. Массне)
 Валентин («Фауст» Ш. Гуно)
 Алеко («Алеко» С. Рахманинова)
 Ланчотто («Франческо да Римини» С. Рахманинова)

Награды и признание 
Государственные награды
 2009 — Заслуженный деятель Казахстана
 2012 — Премия Фонд Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации в номинации «искусство и культура» за исполнение главных оперных партий.
 2019 — Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года награждён Орденом «Курмет» за заслуги в искусстве Казахской национальной классической музыки.

Музыкальные достижения
 2001 — Гран-При и звание Лауреата на I-м Международном конкурсе вокалистов им. Б. Тулегеновой
 2003 — II премия Международного конкурса вокалистов им. М. Глинки (г. Астрахань)
 2003 — Гран-При, Лауреат I-го Международного конкурса камерных певцов им. Р. Яхина (Казань)
 2007 — Специальный приз иностранного конкурсанта Международного конкурса вокалистов «Ritorna Vincitor» (Италия, г. Неаполь)

Семья 
 Дедушка — Мусабаев Хасен Байкелеевич (покойный) железнодорожник.
 Бабушка — Мусабаева Магрой Абдрахмановна (покойная) мать-героиня.
 Отец — Марат Мусабаев (род. 1941) — советский и казахский певец, заслуженный артист Казахской ССР.
 Мать — Мусабаева Амантай Малгаджаровна.
 Дядя — Рашид Мусабаев (1933—2008) — советский и казахский певец (тенор), легендарный солист эстрадно-симфонического оркестра Казахского радио и телевидения. Народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии Казахской СС
 Дядя — Мурат Мусабаев (1937—1993) — советский и казахский оперный певец, народный артист Казахской ССР.

Примечания 

Выпускники Казахской консерватории
Преподаватели Казахской консерватории
Персоналии:Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая
Лауреаты Премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации